

Pessoas 
 Christian Slater

Localidades 
 Slater-Marietta
 Slater (Iowa)
 Slater (Missouri)
 Slater (Wyoming)

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos